Cincinnati/Northern Kentucky International Airport, IATA-code voor de grootste luchthaven bij Cincinnati
 Computer and Video Games, een Brits tijdschrift over computerspellen
 Crown Van Gelder B.V., een Nederlandse papierfabriek